

Pessoas
António Sastre (1911—1987), futebolista argentino.
Carlos Sastre (1975), ciclista profissional espanhol
Martín Sastre (1976), artista do Uruguai

Localidades
Sastre (Santa Fé)

Desambiguação